TFCA steht für:
 Transfrontier Conservation Area, d. h. grenzüberschreitende Naturschutzgebiete; siehe auch Peace Park
 Toronto Film Critics Association

Abkürzung